Bandit Rock Vol-1 är den första blandskivan som Bandit Rock 106-3 gett ut och den släpptes 2006.

Låtförteckning 
"30/30-150" - Stone Sour
"Evil Eye" - Takida
"Come Clarity" - In Flames
"Devil In A Midnight Mass" - Billy Talent
"Some Of These Times" - Raised Fist
"Land Of Confusion" - Disturbed
"Speak" - Godsmack
"Parasite!" - Mustasch
"Our Truth" - Lacuna Coil
"Requiem" - Boysetsfire
"What You Deserve" - Ill Niño
"From Dusk Till Doom" - Stonegard
"Infra-Red" - Placebo
"The Grand Conjuration" - Opeth
"Dance Dance" - Fall Out Boy
"The World Just Stopped" - Franky Lee
"The Adventure" - Angels & Airwaves
"Animal I Have Become" (Bonus) - Bandit Unplugged (ursprungligen av Three Days Grace)

Samlingsalbum
Musikalbum 2006